Dobra puede hacer referencia a:

 Dobrá, un municipio y pueblo de la región de Moravia-Silesia, República Checa.
 Dobrá (Trebišov), municipio y aldea de la región de Košice, Eslovaquia.